Estilo internacional es una expresión que puede referirse a los conceptos denominables con la asociación de términos "estilo" e "internacional", ambos de gran ambigüedad:
Estilos artísticos calificados de "internacionales", particularmente:
El Románico, particularmente el Románico inicial.
Gótico internacional, una fase temporal del arte gótico, especialmente en pintura.
Estilo Internacional o Racionalismo, un estilo arquitectónico del siglo XX.
Estilo Tipográfico Internacional
Estilo internacional (en danza o baile de salón)
Estilo internacional (vals)

Notas